Эрпи́-л’Арлесье́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Шато-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08225.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к северо-востоку от Парижа, в 65 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 192 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 123 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 99 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 80,5 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 99 активных работали 88 человек (52 мужчины и 36 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 24 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны